Eine Eisenbahnüberführung (abgekürzt EÜ) ist die höhenfreie Kreuzung einer Eisenbahnstrecke mit einem anderen Verkehrsweg, der unter der Strecke hindurchgeführt wird. Eine höhengleiche Kreuzung einer Eisenbahn mit einer Straße, einem Weg oder einem Platz ist dagegen in Deutschland ein Bahnübergang, in Österreich eine Eisenbahnkreuzung.

Den Begriff Eisenbahnüberführung kann auch als Bezeichnung für eine Kreuzung zweier Eisenbahnen auf unterschiedlichem Niveau verstanden werden, die in der Fachsprache jedoch als Überwerfungs- oder Kreuzungsbauwerk bezeichnet wird. Die höhengleiche Kreuzung zweier Eisenbahnen ist eine Eisenbahnkreuzung.

Bahnanlagentyp